Открытый чемпионат Ванкувера в женском парном разряде проводится в двенадцатый раз. В сетке основных соревнований 16 пар, две из которых прошли дополнительный отборочный турнир.

Юлия Глушко и Оливия Роговска — победительницы соревнований.

Посев 

  Мэнди Минелла /  Ольга Савчук (Четвертьфинал, отказ)
  Алекса Глатч /  Мария Санчес (Отказ)

<ol start="3">
 Джессика Пегула /  Тейлор Таунсенд ''(Полуфинал)
 Моника Адамчак /  Сандра Заневская ''(Первый раунд)

Основной турнир

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2012